НХЛ у сезоні 2020—2021 — 104-й регулярний чемпіонат НХЛ (103-й ігровий). Через пандемію COVID-19 першість скоротили до 56 матчів, а сезон стартував 13 січня 2021. Через обмеження транскордонних поїздок, які ввів Уряд Канади через пандемію COVID-19, змінили формат ліги на один сезон і всі сім канадських клубів грають в одному дивізіоні. Плей-оф провели з 15 травня по 7 липня 2021 року у форматі 16-ти команд по чотири найкращі від кожного дивізіону.

7 липня 2021 на Амалі-арена в Тампі перемогу здобула «Тампа-Бей Лайтнінг» 1:0 в матчі, 4:1 в серії над «Монреаль Канадієнс» та вдруге поспіль і втретє загалом здобула Кубок Стенлі.

Дивізіони 
Спочатку планувалося, що сезон 2020–21 розпочнеться в жовтні 2020 але через пандемію COVID-19 дату початку змінили. У грудні 2020 ліга оголосила, що регулярна першість буде складатись з 56-ти матчів. На іграх буде обмежена кількість глядачів.

У липні 2020 ліга та Асоціація гравців НХЛ домовились про тренувальні збори з 17 листопада 2020 та початок регулярного сезону з 1 грудня. 6 жовтня сторони домовились перенести заплановану дату початку регулярного сезону на 1 січня 2021.

20 грудня ліга оприлюднила свої плани про зменшення кількості матчів до 56-ти та тимчасове переформотування дивізіонів.

Дивізіони набули такого вигляду:

Драфт НХЛ 
Драфт був запланований на 26–27 червня 2020 в Белл-центрі Монреаль але відкладений через пандемію COVID-19. 6 та 7 жовтня він відбувся в онлайн режимі за допомогою NHL Network у Сікокесі. Першим номером драфту став канадець Алексіс Лафреньєр, якого обрав клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

Перенесення матчів 
Матчі регулярної першості, які планували провести в Європі перенесли на наступний сезон. 

Також перенесли гру Зимової класики був запланований на 1 січня 2021 року між «Міннесота Вайлд» та «Сент-Луїс Блюз». Скасовано матч усіх зірок НХЛ та матч стадіонної серії.

Форма 
 Баффало Сейбрс представила свою оригінальну форму в якій команда виступала з 1970 по 1996 роки.
 Калгарі Флеймс представила свою оригінальну форму в якій команда виступала з 1980 по 1994.
 Даллас Старс представив нову альтернативну форму.
 Оттава Сенаторс відновили свій логотип 1997–2007, виступатимуть у формі 1992 — 1995 років.
 Сан-Хосе Шаркс представили оригінальну форму 1991 — 1998 років.
 Вегас Голден Найтс представили нову альтернативну форму.
 Вашингтон Кепіталс представили альтернативну форму, засновану на тій, яку вони носили під час стадіонної серії НХЛ 2018 року.
 З 16 січня 2021 року і до кінця лютого (на честь Мартіна Лютера Кінга та місяця афроамериканської історії), усі гравці будуть носити на своїх шоломах пам’ятні наклейки «Celebrating Equality» із зображенням Віллі О'Рі—першого темношкірого гравця в НХЛ.

Турнірні таблиці

Північний дивізіон

Західний дивізіон

Східний дивізіон

Центральний дивізіон

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1320 хвилин ігрового часу на майданчику.

Скорочення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, В = виграшів, П = поразок, ПО = поразок в овертаймі, ГП = пропущених шайб, СП = в середньому пропущено шайб, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Кирило Капризов, Міннесота Вайлд
 Алексіс Лафреньєр, Нью-Йорк Рейнджерс

Завершили кар'єру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com» 
 Турнірні таблиці офіційний сайт НХЛ 

Сезон НХЛ 2020—2021
2020 в американському спорті
2021 в американському спорті
2020 у канадському спорті
2021 у канадському спорті